Edward Dutton peut désigner :
 Edward Dutton (1831-1919), le  Sherborne ;
 Edward Dutton (1980-), un anthropologue anglais.